Thann steht für:

 Thann (Adelsgeschlecht), fränkisches Adels- und Bürgergeschlecht

Thann ist der Name folgender Orte:

 Thann, französische Stadt im Département Haut-Rhin im Elsass und Sitz der Unterpräfektur des Arrondissements Thann-Guebwiller

 Thann (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Thann (Aschau am Inn), Ortsteil der Gemeinde Aschau am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Thann (Bechhofen), Ortsteil des Marktes Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Thann (Berching), Ortsteil der Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Thann (Brannenburg), Ortsteil der Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Thann (Buch am Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Buch am Erlbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Thann (Erbendorf), Ortsteil der Stadt Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Thann (Falkenberg), Ortsteil des Marktes Falkenberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Thann (Freudenberg), Ortsteil der Gemeinde Freudenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Thann (Geratskirchen), Ortsteil der Gemeinde Geratskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Thann (Großkarolinenfeld), Ortsteil der Gemeinde Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Thann (Holzkirchen), Ortsteil des Marktes Holzkirchen, Landkreis Miesbach, Bayern
 Thann (Jetzendorf), Ortsteil der Gemeinde Jetzendorf, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Thann (Kirchweidach), Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern
 Thann (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Thann (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Thann (Neunburg vorm Wald), Ortsteil der Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Thann (Neustadt bei Coburg), Ortsteil der Stadt Neustadt bei Coburg, Landkreis Coburg, Bayern
 Thann (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Thann (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Thann (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Thann (Rattenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Rattenkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Thann (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Thann (Riedenburg), Ortsteil der Stadt Riedenburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Thann (Schöllnach), Ortsteil des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Thann (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Thann (Zolling), Ortsteil der Gemeinde Zolling, Landkreis Freising, Bayern

 Thann (Gemeinde Dietach), Ortschaft von Dietach, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Thann (Gemeinde Hargelsberg), Ortschaft von Katastralgemeinde von Hargelsberg, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Thann (Gemeinde Hochburg-Ach), Ortschaft von Hochburg-Ach, Bezirk Braunau, Oberösterreich
 Thann (Gemeinde Opponitz), Ortschaft und Katastralgemeinde von Opponitz, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Thann (Gemeinde Pöggstall), Ortschaft der Marktgemeinde Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Thann (Gemeinde Ternitz), Ortschaft von Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Thann (Gemeinde Thomasberg), Ortsteil von Thomasberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Thann (Gemeinde Warth), Ortschaft und Katastralgemeinde von Warth, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Thann (Gemeinde Hof), Ortsteil von Hof bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Thann (Gemeinde Weißkirchen in Steiermark), Ortschaft von Weißkirchen in Steiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Schloss Thann 
 Tann
 Than
 Tan
 Dann